Альбука прицветниковая () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Луковичное растение. Луковица гладкая, длиной до 10 см, покрыта восковатым зелёным налётом. Луковица образует дочерние луковички, отделяющиеся от материнской луковицы и дающие начало новым растениям. Листья длинные, до 1 м длиной, сочные, покрытые полосками. 
Соцветие — кисть 70—90 см длиной, содержит множество (50—100) ароматных белых цветков с зеленоватым центром. Цветение с мая по август.

Распространение 
Происходит из Южной Африки, но в настоящее время вид также может быть обнаружен в Средиземноморье, Центральной и Восточной Европе, Западной Азии.

Хозяйственное значение и применение 
Часто выращивается как декоративное растение. Растение очень легко приспосабливающееся, а потому идеально подходит для выращивания в контейнерах. Предпочитает прямое солнце. Субстрат должен быть хорошо дренированным. Выдерживают температуру до -5 °С.

В медицине растёртые листья растения используются для лечения порезов и синяков. По некоторым источникам, медицинский эффект этого растения схож с таковым у алоэ вера.

Синонимика

Примечания 

Пролесковые
Флора Африки
Флора Европы
Флора Азии
Декоративные растения